Спинкс () — фамилия
 Спинкс, Кори (род. 1978) — американский боксёр.
 Спинкс, Леон (1953—2021) — американский боксёр.
 Спинкс, Майкл (род. 1956) — американский боксёр.
 Спинкс, Теренс (1938—2012) — британский боксёр.